

Patronyme 

 Claude Balbastre (1724-1799), organiste et claveciniste français ;
 Gilles Balbastre (?-) journaliste français.